Leistritz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Karl Leistritz (1909–1994), deutscher Jurist
 Hartmut Leistritz (* 1956), deutscher Pianist, Kontrabassist und Komponist

Siehe auch:
 Leistritz Group, Maschinenbauunternehmen aus Nürnberg